The Complete Studio Recordings of The Miles Davis Quintet 1965–1968 é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1998